Astronomia: Estabilitat del sistema solar
 Economia:
 Estabilitat de preus
 Estabilitat econòmica
 Física:
 Estabilitat de partícules, propietat de certes partícules subatòmiques en desintegrar o descompondre's en un altre tipus de partícules
 Estabilitat del nucli atòmic, tendència que aquest té a romandre sencer
 Geologia: Estabilitat de talussos, teoria que estudia l'estabilitat o possible inestabilitat d'un talús
 Matemàtiques: Estabilitat numèrica
 Nàutica: Estabilitat transversal
 Sociologia: Estabilitat i cohesió social, un dels paràmetres que indiquen el grau de maduresa ecològica que adquireix una ciutat